Восстание Болотникова, в отечественной историографии именовалось Крестьянская война под руководством Ивана Болотникова (Крестьянское восстание) — крупное крестьянское, казацкое и дворянское восстание 1606—1607 годов под предводительством И. И. Болотникова и ряда других деятелей. На момент наивысшего подъёма восстания (осада Москвы 1606 года) под контролем мятежников находилось более 70 городов юга и центра Русского царства.

Причины 
К концу XVI века в России формируется крепостное право. Недовольство крестьян, вызванное усилением феодального гнёта, нашло выражение в выступлениях монастырских крестьян в конце XVI века, массовом бегстве в южные районы в период голода 1601—1603 годов. В 1603 году произошло крупное восстание холопов и крестьян под командованием Хлопка Косолапа.

После смерти Лжедмитрия I по Москве поползли слухи, что во дворце убили не Дмитрия, а кого-то другого. Эти слухи сделали положение В. И. Шуйского очень шатким. Недовольных боярским царём было очень много, и они ухватились за имя Дмитрия. Одни — потому, что искренне верили в его спасение; другие — потому, что только это имя могло придать борьбе с Шуйским «законный» характер.

Закрепощение крестьян, введение Фёдором Ивановичем «урочных лет», политическая нестабильность, голод — вследствие этого восстание носило отчётливый антибоярский характер.

Участники восстания 
 Крестьяне и холопы (Иван Болотников)
 Северские казаки (севрюки)
 Терские, волжские и запорожские казаки (Илейка Муромец)
 Рязанское (Прокопий Ляпунов), тульское (Истома Пашков) и северское (Андрей Телятевский) дворянство
 Наёмное войско из 10-ти тысяч ландскнехтов с артиллерией.

Всего в Походе на Москву участвовало 30 тыс. повстанцев. Таким образом, восстание можно считать гражданской войной, так как участвовали все слои общества того времени.

Начало восстания 
Донской казак Иван Болотников был боевым холопом князя Андрея Телятевского. Возвращаясь через Европу из турецкого плена, он был в Самборе (в замке Юрия Мнишека) представлен некоему лицу, называвшему себя «царём Дмитрием Ивановичем». По-видимому, это был авантюрист Михаил Молчанов — бежавший из Москвы сподвижник Лжедмитрия I, который теперь рассылал по югу России «царские грамоты», скреплённые украденной им в Москве золотой царской печатью. Грамоты, возвещавшие о скором возвращении царя Дмитрия, воспринимались многими как вполне достоверные. Опытный воин Болотников был назначен в Самборе «большим воеводой» и послан в Путивль к князю Г. П. Шаховскому, начавшему поднимать Северскую землю против царя Василия Шуйского.

Сочувствовал восстанию и черниговский воевода Андрей Телятевский, которому прежде служил Болотников. От Шуйского начали быстро отлагаться десятки городов и крепостей на юго-западе России.

Поход на Москву 

На борьбу с восставшими царь Шуйский выслал войска, возглавляемые воеводами Ю. Н. Трубецким и И. М. Воротынским. В августе 1606 года войско Трубецкого было разбито восставшими в битве под Кромами, в битве при Ельце потерпело поражение войско Воротынского.  года Болотников одержал победу под Калугой, где сосредотачивались основные силы армии Шуйского.

В попытке подойти к Москве с юго-запада восставшие одержали победу в битве на Лопасне, но были остановлены молодым князем Скопиным-Шуйским в сражении на Пахре. Новая попытка подойти к Москве была предпринята с юго-восточного направления. Восставшие подошли к Коломне. В октябре 1606 года посад Коломны был взят ими приступом, но кремль продолжал упорно сопротивляться. Оставив небольшую часть своих сил в Коломне, восставшие направились по Коломенской дороге в Москву. В битве под Троицким видным деятелям восстания Пашкову и Ляпунову удалось разбить правительственные войска под руководством целого ряда знатнейших воевод, после чего был открыт путь на Москву. Армия Болотникова расположилась в селе Коломенское под Москвой.

 года войско Болотникова осадило Москву. В ноябре к восстанию присоединились казаки Илейки Муромца, однако тульские и рязанские рати Пашкова и Ляпунова перешли на сторону Шуйского. Отчасти это было вызвано расслоением повстанцев на казаков и дворян, отчасти — активной агитацией патриарха Гермогена против восставших. Правительству Шуйского удалось убедить москвичей, что в случае взятия города болотниковцами их ждёт расправа за убийство Лжедмитрия I, поэтому горожане были настроены решительно.  ослабленные повстанцы потерпели поражение и отошли к Калуге (Болотников) и к Туле (Илейка Муромец).

Калужский этап 
 царская армия осадила повстанцев в Калуге. В начале 1607 года на помощь повстанцам пришёл большой отряд запорожцев. Осаду то и дело пытались прорвать извне другие силы повстанцев, относившиеся к Илейке Муромцу и связанным с ним видным деятелям восстания. Их борьба с правительственными войсками шла с переменным успехом. В битве под Венёвом примкнувший к повстанцам князь Андрей Телятевский смог одержать победу, однако затем царские воеводы нанесли «ворам» поражения в битвах на Вырке и под Серебряными Прудами. Эти поражения повстанцы компенсировали победами в битве под Тулой и битве под Дедиловом. Однако их наиболее крупным успехом на данном этапе восстания стала битва на Пчельне в мае 1607 года. Она явилась результатом второго похода войск восставших на Калугу, предпринятого Илейкой Муромцем с целью оказать помощь осаждённому Болотникову. Во главе войска, шедшего к Калуге, был поставлен князь Телятевский. После этого Болотников снял осаду Калуги вылазкой против деморализованных царских полков.

Однако вскоре войско Болотникова, шедшее на соединение с отрядами Лжепетра в Туле, потерпело крупное поражение в битве на Восьме. Это позволило царским войскам предпринять решающий поход на Тулу.

Оборона Тулы 

 года царские войска, одержав победу в битве на реке Вороньей на подступах к Туле, подошли к стенам мятежного города.  руководство осадой Тулы взял лично царь Василий Шуйский. Положение осаждающих осложнялось тем, что в Стародубе объявился новый самозванец Лжедмитрий II, который двинул свои армии на помощь «тульским сидельцам».  Тульский кремль был взят Шуйским. При осаде царские войска перегородили плотиной протекавшую через город реку Упу и тем самым вызвали в городе наводнение. Идею такого способа осады подсказал Шуйскому боярин Иван Кравков, у которого Болотников реквизировал большие запасы продовольствия. Восставшие пытались взорвать плотину, но тот же Кравков предупредил Шуйского, и попытка не удалась.

Болотников был сослан в Каргополь, ослеплён и утоплен. Илейко Муромец — повешен. Воевода Шаховской — насильно пострижен в монахи. По легенде, Василий Шуйский пообещал «не пролить крови» согласившихся сдаться повстанцев. Чтобы формально соблюсти своё обещание, он при устроенных затем расправах над восставшими использовал «бескровный» способ казни — через утопление.

Причины поражения 
Отсутствие единства в рядах восставших: в восстании участвовали люди из разных слоев населения и все они преследовали свои собственные цели.

Отсутствие единой идеологии.

Предательство части войска: дворянство довольно скоро перешло на сторону Шуйского.

Недооценка сил противника: Болотников зачастую слишком форсировал события, не дав войску возможности накопить силы.

Последствия 
Несмотря на подавление восстания, Смутное время в России не завершилось. Оставшиеся в живых «воры» Болотникова примкнули к идущей из Стародуба повстанческой армии Лжедмитрия II и влились в состав Тушинского лагеря. Впоследствии эти «воры» приняли участие в Первом (Прокопий Ляпунов) и Втором ополчениях (Григорий Шаховской).

Примечания

Литература 
 Восстание И. И. Болотникова. Документы и материалы / Сост. А. И. Копанев и А. Г. Маньков. — М., 1959;
 Зимин А. А. К изучению восстания Болотникова // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. Сборник статей к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова. — М. 1963;
 Зимин А. А. Некоторые вопросы истории Крестьянской воины в России в начале XVII века // Вопросы истории. 1958. № 3;
 Корецкий В. И. Из истории Крестьянской воины в России начала XVII века // Вопросы истории. 1959. № 3;
 Корецкий В. И. Новые документы по истории восстания И. И. Болотникова // Советские архивы. 1968. № 6;
 Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. — М.; Л., 1966;
 Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. Проблемы, поиски, решения / Отв. ред. Л. В. Черепнин. — М., 1974;
 Маковский Д. П. Первая крестьянская война в России. — Смоленск. 1967;
 О Крестьянской войне в Русском государстве в начале XVII века. (Обзор дискуссии) // Вопросы истории. 1961. № 5;
 Овчинников Р. В. Некоторые вопросы Крестьянской войны начала XVII века в России // Вопросы истории. 1959. № 7;
 Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве. — М., 1937;
 Скляр И. М. О начальном этапе Первой крестьянской войны в России // Вопросы истории. 1960. № 6;
 Смирнов И. И. Восстание Болотникова. 1606—1607. 2-е изд. — М., 1951
 Смирнов И. И. Краткий очерк истории восстания Болотникова. — М.: Гос. изд-во политической литературы, 1953;
 Смирнов И. И. О некоторых вопросах истории борьбы классов в Русском государстве начала XVII века // Вопросы истории. 1958. № 12;
 Смирнов И. И., Маньков А. Г., Подьяпольская Е. П., Мавродин В. В. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. — М.; Л., 1966;
 Шепелев И. С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве. 1609—1610.— Пятигорск, 1957.
 Пушкарёв Л. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ И. И.БОЛОТНИКОВА

Ссылки 
 Восстание Болотникова // Общеобразовательный портал /вебархив/
 Восстание Болотникова // wordweb.ru
 Восстание Болотникова (1606—1607 гг.) // interpretive.ru / 
 Восстание Ивана Болотникова
 Гражданская война. Восстание Болотникова
 Смутное время в России. Бунт Болотникова // world-history.ru
 «Принципиально разные цели»: почему восстание Ивана Болотникова закончилось провалом // RT, 20 октября 2022
  // Историческая перспектива. 15 июля 2020. (д.и.н. профессор Дмитрий Михайлович Володихин)

Восстание Болотникова
1600-е годы в Калужской области
Болотников
Казачьи восстания
Конфликты 1606 года
Конфликты 1607 года
1606 год в России
1607 год в России
1600-е годы в Тульской области
XVII век в Калужской области